Иван Ушаков:
 Ушаков, Иван Иванович (1870—1962) — член II Государственной думы от Области войска Донского.
 Ушаков, Иван Игнатьевич (Феодор Санаксарский) (1718—1791) — начальник Санаксарской обители, преподобный Русской православной церкви.
 Ушаков, Иван Михайлович (1778—1845) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Ушаков, Иван Фёдорович (1921—2002) — российский историк и педагог, краевед, доктор исторических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны.
 Ушаков, Иван (купец) — житель Иркутска, по фамилии которого названа река Ушаковка.